Joseph und die Frau des Potiphar steht für:
 einen Teil der biblischen Josefsgeschichte, siehe Josef und die Frau des Potifar

Gemälde mit diesem biblischen Sujet:
 Joseph und die Frau des Potiphar (Cignani) in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister
 Joseph und Potiphars Frau (Rembrandt) in der Berliner Gemäldegalerie
 Joseph und die Frau des Potiphar (Murillo) in der Kasseler Gemäldegalerie Alte Meister